Энн-Арбор может означать:

 Энн-Арбор — город в американском штате Мичиган, центр округа Уоштеноу.
 Энн-Арбор Аргус — радикальная контркультурная газета издававшаяся в городе Энн-Арбор, штат Мичиган.